Мухаммад Рахим-хан:
 Мухаммад Рахим-хан — основатель узбекской династии Мангытов в Мавераннахре.
 Мухаммад Рахим-хан I — четвёртый правитель из узбекской династии Кунгратов в Хорезме.
 Мухаммад Рахим-хан II — одиннадцатый правитель из узбекской династии Кунгратов в Хорезме
 Мухаммад Рахим-хан — Мир Вахана в первой половине XIX века.